Alfa Romeo 33 kan henvise til flere forskellige bilmodeller fremstillet af Alfa Romeo:
 Alfa Romeo 33 – en lille mellemklassebil bygget i årene 1983 til 1994
 Alfa Romeo Tipo 33 – en racerbil bygget i årene 1967 til 1977
 Alfa Romeo 33 Stradale – en gadeversion af ovennævnte racerbil, bygget i 18 eksemplarer i årene 1967 til 1969